Сыхтингъёган (устар. Синтиг-Ёган) — река в Ханты-Мансийском АО России. Устье реки находится в 180 км по правому берегу реки Сабун. Длина реки составляет 86 км, площадь водосборного бассейна 1550 км².

Притоки
Мегтыгъёган (лв)
Айигол (пр)
Эмторкуйигол (пр)
Кедровая (пр)
Ай-Сыхтингъёган (пр)
Куйигол (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вах, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Васюгана до Ваха. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 
 

Притоки Сабуна
Реки Нижневартовского района